Никола Янев Бъчваров (Фъчиджиоглу) е български свещеник и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Никола Янев Бъчваров е роден в 1853 година в лозенградското село Карахадър (днес в Турция). Произхожда от родолюбиво българско семейство. Баща му, Яни Бъчваров, приютява Васил Левски в дома си и участва в изграждането на първия нелегален комитет в лозето на хайдук Вълкан. Синове на Никола Бъчваров са войводите Яни Попов и Димитър Попниколов, Георги Попниколов (Попов), също революционер, осъден по време на Преображенското въстание на 5 години затвор, Илия Попниколов, учител и член на ВМОРО, и загиналият на фронта в Македония офицер, ротен командир Костадин Попниколов (1889 – 1918).

Никола Бъчваров първоначално се занимава със земеделие, а после става свещеник в родното си село. Влиза във ВМОРО и е първият войвода на Лозенградския революционен участък. Той също така е вторият революционер, осъден на 5 години строг тъмничен затвор и третият пунктов началник. 

В 1900 година по време на Керемидчиоглувата афера Никола Бъчваров заедно със синовете си Яни и Димитър успяват да избягат в България и са осъдени задочно от Одринския военен съд. Преди да научи за осъждането си отец Никола се връща в Карахадър, тъй като лозенградския архиерейски наместник го убеждава, че опасност има само за синовете му. Заловен е и осъден на 7 години заточение. Лежи до септември 1904 година в Паяс кале.

Като свещеник служи в родното си село и в Созопол, където бяга след въстанието. Умира в Созопол на 25 април 1917 или 1918 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Тракия
Български духовници от Тракия
Хора от вилает Лозенград
Починали в Созопол